Белый кролик (значения):

 Белый Кролик — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».
  — персонаж комиксов Marvel Comics.
 «Белый кролик» — пятая серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».
 «Белый кролик» — марка китайских молочных ирисок.

См. также 
 White Rabbit ()
 «Белые кролики» — группа американских женщин-скульпторов, работавших с Лорадо Тафтом на Всемирной выставке в 1893 году.